High Dynamic Range — високий динамічний діапазон:
 High Dynamic Range Imaging (HDRI) — одержання, зберігання і обробка растрових зображень розширеного динамічного діапазону.
 High Dynamic Range Rendering, іноді просто «High Dynamic Range» — графічний ефект, який застосовується в комп'ютерних іграх для виразнішого рендерингу зображення при контрастному освітленні сцени.